

Saints 
 Colomba d'Iona, missionnaire chrétien irlandais.

Titres 

 Colomba (1840), nouvelle française de Prosper Mérimée ;
 Colomba (1915), film américain de Travers Vale ;
 Colomba (1918), film allemand de Arzén von Cserépy ;
 Colomba (1920), film français de Jean Hervé ;
 Colomba (1933), film français de Jacques Séverac ;
 Colomba (1948), film français d’Émile Couzinet ;
 Colomba (1968), téléfilm français d’Ange Casta ;
 Colomba (1982), téléfilm franco-italien de Giacomo Battiato ;
 Colomba (2005), téléfilm français de Laurent Jaoui.
 Colomba (2012), bande dessinée de Frédéric Bertocchini ;
 Colomba (2014), opéra de Jean-Claude Petit.

Toponyme 
 Colomba, municipalité guatémaltèque du Quetzaltenango ;
 Colomba, village sénégalais du Bignona.

Prénom ou patronyme

Autres 
 Colombe de Pâques, gâteau pascal italien ;
 Columba (oiseau), le genre (biologie) des pigeons.

